Сан Кристобал Лачириоаг има више значења:

 Општина Сан Кристобал Лачириоаг (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Кристобал Лачириоаг (Сан Кристобал Лачириоаг, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику